Norica steht für:
 KaV Norica Wien, farbentragende katholische Studentenverbindung im Österreichischen Cartellverband
 KATV Norica Graz, nichtfarbentragende katholische Studentenverbindung im Österreichischen Kartellverband
 Norica (Vorname), rumänischer weiblicher Vorname